Aske – minialbum projektu Burzum, wydany w 1993 roku
 Aske (imię)
 Aske – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire